Bergetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bergetjärnet (Töftedals socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Bergetjärnet (Dals-Eds socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Bergetjärnet (Tisselskogs socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun,

Se även
Bergatjärn
Bergtjärn
Bergstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn